Gewone kopermantel
 Roodsprietkopermantel